Stevens County er navnet på flere counties i USA:

 Stevens County, Kansas
 Stevens County, Minnesota
 Stevens County, Washington

Se også 
 Stephens County (flertydig)